Здесь представлен список из 206 музыкальных жанров, произошедших от рок-н-ролла.

 2 Tone
 Эйсид-рок
 Album-oriented rock
 Альтернативный дэнс
 Альтернативный метал
 Альтернативный рок
 Альтернативный хип-хоп
 Анатолийский рок
 Арена-рок
 Арт-панк
 Арт-рок
 Авангардный метал
 Барокко-поп
 Бит-музыка
 Bisrock
 Блэк-метал
 Блэк-дэт-метал
 Блюз-рок
 Фермерский рок
 Brazilian rock
 Брит-поп
 C86
 Кентерберийская сцена
 Виолончельный метал
 Кельтик-панк
 Кельтик-метал
 Кельтик-рок
 Chicano rock
 Христкор
 Христианский панк-рок
 Христианский рок
 Христианский метал
 Христианский ска
 Холодная волна
 Камеди-рок
 Кантри-рок
 Кантри-панк
 Кроссовер-трэш
 Кранккор
 Краст-панк
 Дэнс-панк
 Дэнс-рок
 Дарк-кабаре
 Дарквейв
 Дэт-н-ролл
 Дэтграйнд
 Дэт-метал
 Дэт-рок
 Дэткор
 Дум-метал
 Дрим-поп
 Дроун-метал
 Данидин-саунд
 Изикор
 Электроклэш
 Электрик-фолк
 Электропанк
 Электроникор
 Электроник-рок
 Эмо (музыкальный стиль)
 Эмо-поп
 Эмо-рэп
 Эмо-ривайвл
 Экспериментальный метал
 Экспериментальный рок
 Фолк-рок
 Фолк-метал
 Фолк-панк
 Фрикбит
 Фанк-метал
 Фанк-рок

 Гаражный рок
 Глэм-метал
 Глэм-панк
 Глэм-рок
 Готик-метал
 Готик-рок
 Гребо
 Грайндкор
 Grindie
 Грув-метал
 Group sounds
 Гранж
 Gypsy punk
 Хард рок
 Хартленд-рок
 Хэви-метал
 Хоррор-панк
 Инди-поп
 Инди-рок
 Indorock
 Индастриал-метал
 Индастриал-рок
 Инструментальный рок
 J-ska
 Jam rock
 Джэнгл-поп
 Джаз-рок
 Jersey Shore sound
 Краутрок
 Латинский альтернативный рок
 Латинский рок
 Lo-fi
 Мэдчестер
 Manguebeat
 Manila sound
 Mantra rock
 Маткор
 Мат-рок
 Мидивал-фолк-рок
 Средневековый метал
 Мелодичный дэт-метал
 Мелодичный хардкор
 Металкор
 Мод-ривайвл
 Хардкор-панк
 Наци-панк
 Neue Deutsche Welle
 Neue Deutsche Härte 
 Неоклассический метал
 Неофолк
 Неопрогрессивный рок
 Неопсиходелия
 Новая волна (музыка)
 Нинтендокор
 Нойзкор
 Нойз-поп
 Нойз-рок
 No wave
 Ню-метал
 Oi!
 Ostrock
 Пейган-метал
 Пейсли-андеграунд
 Pinoy rock
 Поп-панк

 Поп-рок
 Пост-бритпоп
 Пост-гранж
 Пост-хардкор
 Пост-метал
 Постпанк
 Постпанк-ривайвл
 Пост-рок
 Пауэр-поп
 Пауэр-метал
 Пауэрвайоленс
 Прогрессив-фолк
 Прогрессив-метал
 Прогрессив-рок
 Психоделический поп
 Психоделический рок
 Психоделический фанк
 Психоделический соул
 Сайкобилли
 Punk-rap
 Панк-рок
 Punta rock
 Квиркор
 RAC
 Рага-рок
 Рэпкор
 Рэп-метал
 Рэп-рок
 Riot Grrrl
 Рок-н-ролл
 Рокабилли
 Rock noir
 Сэдкор
 Samba-rock
 Screamo
 Шугейз
 Шок-рок
 Ска-панк
 Скейт-панк
 Sleaze metal
 Sleaze rock
 Сладж-метал
 Софт-рок
 Southern rock
 Спейс-рок
 Спид-метал
 Стоунер-метал
 Стоунер-рок
 Стрит-панк
 Сёрф-рок
 Свомп-поп
 Симфоник-метал
 Симфоник-рок
 Трэп-метал
 Трэш-метал
 Трэшкор
 Trip rock
 Тви-поп
 Викинг-метал
 Викинг-рок
 Visual kei
 Wagnerian rock
 Wizard rock
 Zeuhl
 Соул

 
Списки музыкальных жанров